Белоконев — русская фамилия. Известные носители:
 Белоконев, Олег Алексеевич (род. 1965) — белорусский государственный деятель и военачальник, первый заместитель Министра обороны, генерал-майор.
 Белоконев, Сергей Юрьевич (род. 1977) — российский политический деятель.

См. также 
 Белоконь